Васи́лий Тимофе́евич Литвине́нко (1900—1960) — новатор колхозного производства, председатель колхоза «Родина» Марьинского района Донецкой области УССР.

Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).

Биография 
Родился 1 января 1900 года (20 декабря 1899 по старому стилю) в селе Зоряное Марьинского района Донецкой области.

С 1946 по 1960 годы работал председателем колхоза «Родина» Марьинского района Донецкой области. Под руководством В. Т. Литвиненко колхоз стал одним из передовых хозяйств на Украине. В 1954—1960 годах колхоз был ежегодным участником ВСХВ и ВДНХ, награждён дипломом 1-й степени за получение в 1954 году средних удоев 4230 кг молока (от 360 коров).

Участник Великой Отечественной войны, член КПСС с 1948 года. Депутат Верховного Совета СССР 4—5-го созывов. Делегат XVIII—XXI-го съездов КП Украины.

Умер 15 октября 1960 года и похоронен там же, где родился.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 16.02.1948 — за высокие урожаи пшеницы,
 26.02.1958 — за успехи в развитии сельского хозяйства.
 Награждён 2 орденами Ленина, орденом Красной Звезды, медалями, а также медалями ВСХВ, в том числе большой золотой медалью.

Память 
 На родине В. Т. Литвиненко установлен бронзовый бюст.
 В Государственном архиве Донецкой области хранятся документы, касающиеся В. Т. Литвиненко: его фотография, записные книжки, дневник, письма Сталину, Хрущеву и другие.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Державний архів Донецької області
 Наградное дело Литвиненко Василия Тимофеевича. Сталинская область, Селидовский район, колхоз им. Сталина. Указ от 26 февраля 1958 г., Российский государственный архив экономики

Дважды Герои Социалистического Труда
Похороненные в Донецкой области
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва